El Príncipe Federico Guillermo de Wied (; 2 de junio de 1931 - 28 de agosto de 2000) fue el nieto de Federico, 6º Príncipe de Wied. Fue príncipe titular de Wied desde 1945 hasta su muerte.

Si Jorge III del Reino Unido hubiera fallecido en la infancia, como muchos predijeron que sucedería tras su prematuro nacimiento, Federico Guillermo sería el eventual sucesor al trono del Reino Unido a la muerte de su abuela, la Princesa Paulina de Wurtemberg en 1965, quien era descendiente de la Princesa Augusta (hermana de Jorge III) y de su hija mayor, Augusta de Wurtemberg.

Matrimonio 

Federico Guillermo contrajo matrimonio el 9 de septiembre de 1958 en Arolsen con la Princesa Guda de Waldeck-Pyrmont (n. 1939), hija menor del Príncipe Josías de Waldeck-Pyrmont y su esposa, la Duquesa Altburg de Oldenburgo, hija del Gran Duque Federico Augusto II de Oldenburgo. Se divorciaron en 1962.

Tuvieron dos hijos:
 Príncipe Alejandro de Wied (n. 29 de septiembre de 1960), renunció a sus derechos dinásticos; soltero y sin hijos.
 Príncipe Carlos de Wied (27 de octubre de 1961 - 12 de marzo de 2015), desposó a la Princesa Isabel de Isenburg; con descendencia, incluyendo al Príncipe Maximiliano de Wied (n. 1999).

Federico Guillermo contrajo matrimonio por segunda vez el 15 de julio de 1967 en Runkel con la Princesa Sofía de Stolberg-Stolberg (n. 1943), hija menor de Wolff-Heinrich, Príncipe de Stolberg-Stolberg e Irma Erfert.

Tuvieron dos hijos:
 Princesa Cristina de Wied (n. 9 de junio de 1970), desposó al Barón Wolf von Gemmingen-Hornberg, con descendencia.
 Príncipe Wolff-Heinrich de Wied (n. 12 de febrero de 1979)

Príncipe de Wied 
En 1945, a la edad de 14 años, Federico Guillermo sucedió como jefe de la Casa de Wied después de la muerte de su abuelo; su padre Hermann había fallecido previamente por las heridas recibidas en acción durante la II Guerra Mundial en Rzeszów, Polonia.

Vía las compañías "Arnold Georg AG" y "AG für Steinindustrie" (ambas con sede en Neuwied, Alemania) Federico Guillermo invirtió con éxito parte de la riqueza de su herencia en un diverso abanico de industrias. Además, poseía 5500 hectáreas (13.590 acres) de bosques y 2000 hectáreas (4942 acres) de tierras cultivables en las cercanías de su ciudad natal, Neuwied. Además, compró 25.000 hectáreas (61.775 acres) de bosques en la Columbia Británica (Canadá). En 1974 fundó la compañía maderera "Beaumont Timber Company" (con sede en Salmo, Columbia Británica) para la gestión de sus intereses forestales canadienses. Ahora es uno de las principales propietarios forestales y madereros en la Columbia Británica.

A la muerte de Federico Guillermo en 2000, el título y la fortuna familiar fueron heredados por su hijo Carlos. (El hijo mayor de Federico Guillermo, el Príncipe Alejandro, renunció al título el 4 de octubre de 2000.)

Títulos y estilos 
 2 de junio de 1931 - 18 de junio de 1945: Su Alteza Serenísima Príncipe Federico Guillermo de Wied
 18 de junio de 1945 - 28 de agosto de 2000 : Su Alteza Serenísima El Príncipe de Wied

Ancestros

Referencias 

 thePeerage.com - Friedrich Wilhelm Heinrich Constantine Fürst zu Wied
 Genealogics - Leo van de Pas - Friedrich Wilhelm, 7.Fürst zu Wied
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 2004 452

Casa de Wied
Nacidos en Stuttgart
Príncipes de Alemania
Empresarios de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XX